Hrvatska:
 Rakovac (Karlovac), dio grada Karlovca
 Rakovac (rijeka), rječica u Lici, pritoka Bogdanice

Naselja u BiH:
 Rakovac (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi
 Rakovac (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Rakovac (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Rakovac (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac

Naselja u Srbiji:
 Rakovac (Beočin, Srbija), naselje u općini Beočin